Lua - em inglês, Moon
Ou ainda:
Moon (filme)
MOON (Kumi Koda)
MOON/blossom

Desambiguação